O Grande Prêmio da Austrália de 2010 foi a décima sexta etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 15 e 17 de outubro de 2010 no Phillip Island Grand Prix Circuit. O piloto da Ducati Casey Stoner venceu o Grande Prêmio em sua corrida em casa pela quarta vez consecutiva.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Referências

GPs de MotoGP de 2010
2010
Desporto na Austrália em 2010